Huanglong ou Houang-long peut désigner :
un lieu :
Huanglong, lieu historique et paysager dans le Sichuan, en Chine, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
Xian de Huanglong, une subdivision administrative du Shaanxi, en Chine.
une ère chinoise :
 Huanglong (49 av. J.-C.), septième et dernière ère de l'empereur Xuandi des Han ;
 Huanglong (291-299), deuxième ère de l'empereur Sun Quan du royaume de Wu ;
 Huanglong (761), ère éphémère proclamée par l'usurpateur Duan Zizhang lors des troublés de la dynastie Tang.
une personne :
Huang Long, un haut officier de l'époque de la fin de la dynastie Ming.